Араука́рия (, от названия чилийской провинции Арауко) — род вечнозелёных хвойных деревьев семейства Араукариевые.

Ботаническое описание 
В основном высокие деревья (до 50—60 и даже 90 м) с плоской хвоей.

Двудомны (эпизодически однодомны или меняют пол с возрастом), женские шишки округлые диаметром до 20 см, мужские удлинённые длиной до 15—20 см.
Масса шишек араукарии чилийской достигает 1,5 кг.

Распространение и экология 
19 видов в Австралии и на островах Новая Гвинея, Новая Каледония и Норфолк и 2 вида в Америке.

Применение 
Семена большей частью съедобны, древесина используется как строительный материал и на различные поделки.

Некоторые виды (,  и др.) разводят как декоративные на Черноморском побережье Кавказа и южном берегу Крыма;  и  выращивают также в комнатах и оранжереях.

Виды 

В следующей таблице знаком «†» помечены вымершие виды.

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Араукариевые
Флора Южной Америки
Флора Австралии и Океании